Cualquier ciudad, especialmente de grandes aglomerados de ciudades y capitales; 
 URBE o Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, Venezuela; o
 Urbe, una localidad y comuna italiana de la provincia de Savona, región de Liguria.